Cece steht für:
 Cece (Ungarn), eine ungarische Gemeinde im Komitat Fejér

Personen:
 Felice Cece (1936–2020), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Sorrent-Castellammare di Stabia